Ранчо Кордеро има више значења:

 Ранчо Кордеро, Ла Кабањита (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Кордеро (Темоаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику